Viktor Alekszejevics Zubkov (1937–2016) háromszoros Európa-bajnok, kétszeres olimpiai ezüstérmes szovjet kosárlabdázó
Viktor Alekszejevics Zubkov (1941) orosz politikus, közgazdász, Oroszország volt miniszterelnöke